

Religione 
San Vittorino d'Algeria – martire in Africa, nell'attuale Algeria, con San Vittore ed altri trentatré compagni, celebrato il 18 dicembre
San Vittorino di Amiterno († 96) – martire ad Aquae Cutiliae, l'odierna Cotilia, celebrato il 24 luglio
San Vittorino di Roma († 99) – martire in Roma con i santi Marone ed Eutichio, celebrato il 15 aprile
San Vittorino di Gallia († 264) – martire in Gallia, celebrato il 15 maggio
San Vittorino di Corinto († 284) – martire in Corinto, celebrato il 25 febbraio
San Vittorino di Pettau († 304) – vescovo della attuale Ptuj (Slovenia) e martire in Pannonia, celebrato il 2 novembre
San Vittorino di Ravenna († 305) – martire a Ravenna con i santi Valentino e Feliciano, celebrato l'11 novembre
San Vittorino di Nicomedia, († 311) – martire in Nicomedia con San Pastore ed altri, celebrato il 29 marzo
San Vittorino d'Africa (†450) – martire in Africa con i santi Severo, Sicuro, e Gennaro, celebrato il 2 dicembre
San Vittorino di Pioraco († 538) – eremita presso Pioraco, provincia di Macerata, celebrato l'8 giugno, fratello di San Severino

Geografia 
 Piana di San Vittorino – detta anche Piana di Cotilia, nella provincia di Rieti (Lazio)
San Vittorino – frazione del comune dell'Aquila
San Vittorino – zona XI e zona urbanistica 8h del Municipio VIII del comune di Roma
San Vittorino – frazione del comune di Cerro al Volturno (IS)

Istituzioni religiose 
 Monastero di San Vittorino – Benevento
 Chiesa di San Vittorino – Cittaducale, provincia di Rieti